Haizahn bzw. Haifischzahn steht für:
 die Zähne von Haien, siehe Revolvergebiss
 Fossiler Haizahn als Gegenstand der Paläontologie und der Volkskunde
 Quermarkierung im Schweizer Straßenverkehr (Haifischzähne), siehe Straßenmarkierung #Quermarkierungen

Siehe auch:
 Haizahnschlagring
 Die Moritat von Mackie Messer